Mir vkhodjasjjemu () er en sovjetisk spillefilm fra 1961 af Aleksandr Alov og Vladimir Naumov.

Medvirkende 
 Viktor Avdjusjko som Ivan Jamsjjikov
 Aleksandr Demjanenko som Sjura Ivlev
 Stanislav Khitrov som Pavel Rukavitsyn
 Lidija Sjaporenko som Barbara
 Vera Bokadoro

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1961
Dramafilm fra Sovjetunionen